DCA peut signifier :
 défense contre l'aviation, l'ensemble des moyens militaires en vue d’assurer la protection contre les attaques aériennes ennemies ;
 département du contrôle automatisé, chargé de la politique de déploiement et de maintenance des dispositifs radar en France, au sein de la Délégation à la Sécurité Routière, Ministère de l'Intérieur ;
 droit des conflits armés, la branche du droit international public ;
 décompte / culture / antiobiogramme, en médecine, trois examens de laboratoire couramment effectués lors de l'analyse d'échantillons urinaires ;
 DCA, la compagnie de danse de Philippe Decouflé ;
 Défense des citoyens automobilistes, une association dont le porte-parole est l’avocat Eric de Caumont ;
 DC Audiovisuel, une entreprise de location de matériel de son et de post-production sonore pour le cinéma ;
 dichloroacétate ou acide dichloroacétique, en chimie ;
 .

 en anglais 
 Difference of Convex functions Algorithm, en programmation linéaire ;
 Disney California Adventure, un parc d'attractions ouvert en 2001 ;
 Dollar cost averaging (en français, achats périodiques par sommes fixes) ;